A Viação Campos Gerais é a concessionária do transporte coletivo da cidade de Ponta Grossa.

História 
Em 1927, dois irmãos (Família Rizental) iniciaram as primeiras ações em prol do transporte coletivo de Ponta Grossa. No ano seguinte, a linha que ligava o Centro ao Bairro de Uvaranas entra em operação. Na época, a empresa chamava-se Auto Viação Pontagrossense e permaneceu com este nome até 1964, quando foi adquirida pela família Mezzomo, trocando de razão social e passando a ser conhecida como Viação Campos Gerais. Em 1984, a VCG foi adquirida pela família Gulin, que já possuía know-how na área. Naquele ano, eram 40 linhas e 60 veículos. Hoje, depois de passar por um processo licitatório de âmbito nacional, a concessionária opera com uma frota de 197 ônibus, distribuídos em 89 linhas. Diariamente são transportadas 90 mil pessoas.

Em 2013, os funcionários da empresa fizeram uma greve com paralisação total, deixando mais de 100 mil pessoas sem transporte. A justiça, entretanto, em seguida concedeu liminar obrigando o sindicato a manter ao menos 70% da frota funcionando, e a Prefeitura multou a empresa em cem mil reais.

Em julho do mesmo ano, foi instalada uma CPI municipal em Ponta Grossa para apurar eventuais irregularidades no contrato da empresa com o município.

Terminais 
A VCG possui 4 terminais integrados de Ônibus distribuídos entre Centro, e bairros (Uvaranas, Oficinas e Nova Rússia).

Frota 
A VCG opera com 217 veículos, possui a idade média da sua frota como uma das mais novas do país. Substituindo sempre os Ônibus que ultrapassam a marca de 10 anos em operação.

A VCG opera com ônibus convencionais, micro-ônibus e articulados.

Convencionais:
 Marcopolo Torino G7
 Neobus Mega 2006
 CAIO Apache Vip IV
 Neobus Mega Plus
 Neobus New Mega 2018

Micro-ônibus:
 Neobus Spectrum City OF-1418
 CAIO Apache Vip IV

Articulados:
 Marcopolo Gran Viale
 Neobus Mega Articulado
 Neobus Mega BRT nos chassis Mercedes-Benz O-500MA e Scania K310
 Neobus Mega BRT 2016
 Neobus Mega BRT Sem Parar

Sistema de Cores 
A VCG adota 4 cores padrões para os veículos de sua frota.

Amarelo para Micro-ônibus;
Laranja para Ônibus Convencionais;
Verde para Ônibus Articulados;
Azul para Ônibus Articulados para a Linha Sem Parar. Existem ônibus convencionais antigos, que ainda são azuis.

Sem Parar 
Linha adotada inicialmente usando Ônibus Convencionais em horários de pico, ligando o terminal Centro ao terminal de Uvaranas com linha direta sem parar. Após o período de teste bem sucedido foi espalhado para os outros 3 terminais com Ônibus Articulados. Em 2013 a VCG adquiriu 3 Neobus Mega BRT nas cores azul, exclusivo para as linhas Sem Parar, usando o chassi inédito Scania K310.

Bilhetagem Eletrônica 
SBE Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Através de um cartão com créditos recarregáveis em vários pontos espalhados pela cidade, e nos próprios terminais. Estudantes pagam preço especial.

Empresas de transporte por ônibus do Paraná
Fundações no Paraná em 1927